La Maison de Lorraine a donné plusieurs cardinaux.

Certains d'entre eux ont pris le titre de cardinal de Lorraine :

Cardinaux de Lorraine :
Jean de Lorraine (1498-1550), de 1518 à 1550, frère d'Antoine, duc de Lorraine et de Claude,  duc de Guise
Charles de Lorraine (1561-1587), de 1578 à 1587, dit aussi cardinal de Vaudémont
Charles de Lorraine (1567-1607), de 1587 à 1607
Nicolas-François de Lorraine (1609-1670), de 1626 à 1634

Les cardinaux de la branche cadette de Guise ont pris d'abord le titre de cardinal de Guise, pour adopter celui de cardinal de Lorraine quand ce dernier devenait vacant :
Charles de Lorraine (1524-1574), de 1547 à 1550, cardinal de Guise de 1547 à 1550, il devient cardinal de Lorraine à la mort de Jean ci-dessus ; il est le frère de François,  de Guise
Louis de Lorraine (1527-1578), de 1553 à 1578
Louis de Lorraine (1555-1588), de 1578 à 1588
Louis de Lorraine (1575-1621), de 1615 à 1621

Lorraine
Maison de Lorraine